Episporogoniella är ett släkte av svampar. Episporogoniella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Episporogoniella